Петраускас или Пятраускас () — литовская фамилия. Известные носители:

 Петраускас, Кипрас (1885—1968) — литовский советский оперный певец.
 Петраускас, Микас (1873—1937) — литовский советский композитор и дирижёр.
 Петраускас, Римвидас (род. 1972) — литовский историк, действительный член Академии наук Литвы.
 Пятраускас, Зенонас (1950—2009) — литовский юрист, специалист в области международного права, заместитель министра иностранных дел Литвы (2004—2006).
 Пятраускас, Йонас Юозович (род. 1979) — белорусский футболист.
 Пятраускас, Эвалдас (род. 1992) — литовский боксёр-любитель, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в весовой категории до 60 кг.
 Пятраускас, Юргис — литовский советский актёр. Засл. артист Литовской ССР.